B 62 bezeichnet:
die Bundesstraße 62 in Deutschland
die Deutschkreutzer Straße in Österreich

B62